Саид Руамба (; ) — буркинийский шоссейный велогонщик.

Карьера 
Четырехкратный чемпион Буркина-Фасо. Победитель многодневных гонок проводимых в Буркина-Фасо Тур дю Фасо и Букль дю Котон.

В 2006 году участвовал на Чемпионат мира вместе с Абд аль-Ваххаб Савадого и Рабаки Жереми Уэдраого.

В ноябре 2008 года по окончании гонки Тур дю Фасо объявил о завершении свей карьеры.

Достижения 

 1990
 Тур дю Фасо
 2-й в генеральной классификации
 1-й этап
 1991
 Тур дю Фасо
 1-й в генеральной классификации
 2-й, 10-й и 11-й этапы
 1994
 1-й и 6-й этапы на Тур дю Фасо
 1995
  Чемпион Буркина-Фасо — групповая гонка
 1997
 2a-й, 2b-й и 9-й этапы на Тур дю Фасо
 1999
 2-й на Чемпионате Буркина-Фасо — групповая гонка
 2000
  Чемпион Буркина-Фасо — групповая гонка
 2001
  Чемпион Буркина-Фасо — групповая гонка
 2002
 11-й этап на Тур дю Фасо
 3-й на Чемпионате Буркина-Фасо — групповая гонка
 2003
  Чемпион Буркина-Фасо — групповая гонка
 2005
 2-й на Тур дю Фасо
 3-й на Чемпионате Буркина-Фасо — групповая гонка
 2006
 Букль дю Котон
 3-й в генеральной классификации
 2-й этап
 2007
 Букль дю Котон
 1-й в генеральной классификации
 2-й этап
 2008
 5-й этап на Букль дю Котон
 1-й этап на Тур Того
 2-й на Чемпионате Буркина-Фасо — групповая гонка

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Буркина-Фасо